Weihern ist der Ortsname von

 Weihern (Altfraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Altfraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Weihern (Bruckberg), Ortsteil der Gemeinde Bruckberg, Landkreis Landshut, Bayern
 Weihern (Johanniskirchen), Ortsteil der Gemeinde Johanniskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Weihern (Landau an der Isar), Ortsteil der Stadt Landau an der Isar, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Weihern (Leiblfing), Ortsteil der Gemeinde Leiblfing, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Weihern (Pfaffenhofen an der Ilm), Ortsteil der Stadt Pfaffenhofen an der Ilm, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Weihern (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Weihern (Pfreimd), Ortsteil der Stadt Pfreimd, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Schloss Weihern in dem gleichnamigen Ortsteil der oberpfälzischen Stadt Pfreimd im Landkreis Schwandorf von Bayern
 Weihern (Pilsting), Ortsteil des Marktes Pilsting, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Weihern (Schönau), Ortsteil der Gemeinde Schönau, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Weihern (Weihmichl), Ortsteil der Gemeinde Weihmichl, Landkreis Landshut, Bayern
 Weihern (Wörth an der Donau), Ortsteil der Stadt Wörth an der Donau, Landkreis Regensburg, Bayern

Siehe auch:
 Weyhern
 Weyern
 Weiher